Петко Стайнов може да се отнася за:

 Петко Стайнов (1890-1972), български юрист и общественик
 Петко Стайнов (1896-1977), български композитор